Põltsamaa steht für:

 eine Stadt in Estland, siehe Põltsamaa (Stadt) (Põltsamaa linn)
 eine Landgemeinde in Estland, siehe Põltsamaa (Landgemeinde) (Põltsamaa vald)
 einen Fluss in Estland, siehe Põltsamaa (Fluss)